Het chemisch element zink (Zn), met een atoommassa van 65,409(4) u, bezit vijf stabiele isotopen: 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn en 70Zn, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 48%). De overige 25 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van zink is 55Zn, met een halfwaardetijd van ongeveer 20 milliseconden. De langstlevende is 65Zn, met een halfwaardetijd van 244,26 dagen.

Zink-64 en zink-70 
Zowel de isotopen zink-64 als zink-70 worden ervan verdacht via een dubbel bètaverval te vervallen tot stabiele isotopen, respectievelijk 64Ni en 70Ge. Beide hebben een respectievelijke halfwaardetijd van 2,3 triljoen en 13 biljard jaar. Ze kunnen dus de facto als stabiel worden beschouwd. Dit omdat de halfwaardetijd honderden miljoenen malen groter is dan de leeftijd van het universum.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element